Ско́филд или Ско́уфилд (, ) — британская фамилия.

Известные носители 
 Скофилд, Адмирал (род. 1997) — американский и британский баскетболист.
 Скофилд, Аллан (род. 1957) — индийский хоккеист, олимпийский чемпион.
 Скоуфилд, Альф (1873—19??) — английский футболист начала XX века.
 Скофилд, Глен — американский гейм-дизайнер.
 Скофилд, Джон (род. 1951) — американский джазовый гитарист, композитор.
 Скофилд, Джон Макаллистер (1831—1906) — американский военный деятель.
 Скофилд, Джонатан (род. 1985) — британский гребец-байдарочник.
 Скоуфилд, Джордж (1896—19??) — английский футболист.
 Скофилд, Лесли (род. 1938) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Скоуфилд, Перси (1893—1968) — английский футболист.
 Скофилд, Пол (1922—2008) — английский актёр.
 Скоуфилд, Сайрус Ингерсон (1843—1921) — американский протестантский богослов.
 Скофилд, Уолтер (1867—1944) — американский художник-пейзажист.
 Майкл Скофилд — один из главных персонажей телевизионного сериала «Побег».

Примечания